O espelho,  foi um jornal semanal em formato de revista ilustrada  editado de janeiro de 1912 a 1920 contendo principalmente fotos de notícias..  O espelho fez parte da extensão de vários periódicos que fazem uso massivo da fotografia: Só se tornou um jornal "independente" de 28 de janeiro de 1912. O Espelho torna-se uma iniciativa de Félix Juven, em associação com a família Dupuy, dona do jornal diário o pequeno Parisiense: é composto por uma mistura de notícias gerais, páginas  com ilustrações dominantes,  reproduções de fotografias mas também colaboram com muitos ilustradores, tinha em média  vinte páginas.

Em 31 de março de 1912 o espelho , se torna autônomo e no ano seguinte  teve sua maior circulação com  a Primeira Guerra Mundial , evento ao qual acompanhou exclusivamente até o fim de conflito. Sendo considerada a melhor cobertura dos eventos da guerra de 1914 a 1918 tendo publicado até 1919 sobre esse tema.
Em 1913, o espelho  já acompanhava o volume de vendas de O pequeno Parisiense. Às vezes saindo legendado antes agosto de 1914, "O mais belo francês ilustrado", e é vendido a 15 centavos na mídia. Nesse período, algumas capas são ilustradas com desenhos coloridos: isso não será mais visto no final de 1913. O ponto de venda passou a ser fotográfico, com “a verdade” à vista. 
Iniciando em o8 de agosto de 1914.  O espelho passou a fazer reportagens de guerra: com menos páginas devido a falta de papel e as restrições as compras de insumos, sendo ilustradas apenas com fotos (muitas delas retocadas para realçar os detalhes), por 25 centavos. Com o fim da guerra e anos mais tarde já durante a grande depressão foram praticamente destruídos todos os exemplares do jornal O espelho, muitos queimados para uso como aquecimento nas casas e em grande parte para que houvesse um silenciamento sobre os efeitos devastadores da 1- guerra mundial.

Desde o primeiro mês da Primeira Guerra Mundial, anunciava em sua capa: num marketing agressivo " O Espelho paga qualquer preço por documentos fotográficos relativos à guerra, apresentando um interesse particular" : de fato, não hesitou em mostrar casos de soldados, por exemplo, a primeira página de 6 dezembro de 1914(um tenente alemão suspenso em uma árvore, cuja imagem foi usada no filme "Nada de novo no Front"), ou o do 8 de outubro de 1916(uma vala comum de civis baleados descobertos sob a palha). Em  2001,  descobriu-se que, durante esta guerra e quase exclusivamente na Europa, O espelho serviu como órgão oferecendo à retaguarda francesa a visão realista da violência em curso. “Para declarar guerra, [devemos] recriar sua violência. É o uso do choque visual como substituído do evento vivenciado. » . Através do “photo-combatente”,  que conseguiu obter e publicar as fotos mas sensacionais da guerra, até então nunca publicadas. A sede do semanário ficava em Paris, França. De 1920 em diante a publicação se dedica aos esportes e em 1939, porém, a publicação de O espelho é interrompida, com o prenuncio da 2- guerra mundial e a ocupação da França pelos nazistas em 1940.